Cerfrance est un réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France exerçant dans plusieurs secteurs d’activité : agriculture, artisanat, commerce, professions libérales

L'ensemble des 59 AGC constitue un réseau administré par des clients élus, et fédéré au niveau national par le Conseil national du réseau Cerfrance. Le conseil national Cerfrance regroupe 700 agences et 30 organismes de gestion agréés.

Histoire 
Les premiers centres d’économie rurale sont créés en 1957 en vue de doter les exploitations agricoles d’outils de gestion permettant de comparer leurs performances. Ils sont à l'origine du réseau Cerfrance.

Initialement, le réseau Cerfrance a été créé à l’initiative de la profession comptable pour une clientèle agricole. Puis l'activité de Cerfrance s'est élargie à tous les secteurs d'activités. Avec l’inscription à l'Ordre des Experts-Comptables en 2006, le réseau Cerfrance s'est structuré sous une appellation unique. Gagnant ainsi en visibilité grâce à une communication plus efficace, cette nouvelle identité a été le point de départ d'une nouvelle dynamique dans le partage de ressources au sein du réseau.

Aujourd'hui, le réseau Cerfrance accompagne les entrepreneurs de la phase de création à la transmission d’entreprise en passant par le développement. Il est pluridisciplinaire : Cerfrance accompagne aussi bien les agriculteurs, que les commerçants, les artisans, les professions libérales, associatives, les entreprises individuelles, les sociétés, tous types d’entreprises...

Notes et références

Lien externe 
 
Site départementale Vendée

Association ou organisme ayant son siège en France